А́ндерссон () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:

А 
 Андерссон, Агнета (род. 1961) — шведская спортсменка (гребля на байдарках), двукратная чемпионка Олимпийских игр 1984, чемпионка Олимпийских игр 1996.
 Андерссон, Адам (род. 1996) — шведский футболист.
 Андерссон, Аймо Вильхо (1911—1963) — финский певец.
 Андерссон, Альберт (1902—1977) — шведский гимнаст и легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1920 года (гимнастика).

Б 
 Андерссон, Бенгт (род. 1962) — шведский гребец-байдарочник.
 Андерссон, Бенни (род. 1946) — шведский музыкант, один из участников группы ABBA.
 Андерссон, Берндт (род. 1951) — шведский гребец-байдарочник.
 Андерссон, Биби (1935—2019) — шведская актриса, комик.
 Андерссон, Биргитта (род. 1933) — шведская актриса.
 Андерссон, Бо (род. 1956) — шведский кёрлингист.
 Андерссон, Бу (род. 1955) — шведский топ-менеджер, президент ОАО «АвтоВАЗ» с 2014 года.
 Андерссон, Бьёрн (род. 1951) — шведский футболист.
 Андерссон, Бьярне (1940—2004) — шведский лыжник.

В 
 
 Андерссон, Вольгер (1896—1969) — шведский лыжник.

Г 
 Андерссон, Гунилла (род. 1975) — шведская хоккеистка.

Д 
 Андерссон, Давид (1974—2022) — шведский музыкант, гитарист, сессионный участник группы Soilwork.
 Андерссон, Давид (род. 1994) — шведский конькобежец, участник зимних Олимпийских игр 2014 года.
 Андерссон, Дан (1888—1920) — шведский писатель, поэт и композитор.
 
 Андерссон, Дин — американский писатель.

Е 
 Андерссон, Ева (род. 1970) — шведская кёрлингистка.

Ё 
 Андерссон, Ёста (1917—1975) — шведский борец (греко-римская борьба), чемпион Олимпиады 1948, серебряный призёр Олимпиады 1952.

И 
 Андерссон, Изабелла (род. 1980) — шведская бегунья на длинные дистанции.
 Андерссон, Ингрид (1918—1994) — шведская писательница.

Й 
 Андерссон, Йёста (1917—1975) — шведский борец греко-римского стиля.
 Андерссон, Йоаким (род. 1989) — шведский хоккеист.
 Андерссон, Йоахим (род. 1973) — шведский игрок в петанк.
 Андерссон, Йоэль (род. 1996) — шведский футболист.
 Андерссон, Йохан Гуннар (1874—1960) — шведский геолог, археолог, палеонтолог.

К 
 
 Андерссон, Карл Юхан (1827—1867) — шведский путешественник.
 Андерссон, Кеннет (род. 1967) — шведский футболист.
 Андерссон, Кент (1942—2006) — шведский мотогонщик.
 Андерссон, Конни (род. 1939) — шведский автогонщик.
 Андерссон, Кристина (род. 1965) — шведская горнолыжница.

Л 
 Андерссон, Ларс (род. 1948) — шведский гребец-байдарочник.
 Андерссон, Лена (род. 1955) — шведская певица.
 Андерссон, Лена (род. 1970) — шведская писательница.
 Андерссон, Лейф (род. 1954) — шведский генетик.
 Андерссон, Лейф Эрланд (1943—1979) — шведский астроном.
 Андерссон, Ли (род. 1987) — финский политик.
 Андерссон, Лина (род. 1981) — шведская лыжница, олимпийская чемпионка.

М 
 Андерссон, Магдалена (род. 1967) — шведский политический и государственный деятель.
 Андерссон, Магнус (род. 1958) — шведский футболист, защитник.
 Андерссон, Мауриц (1886—1971) — шведский греко-римский борец.
 Андерссон, Микаэль (автогонщик) — шведский автогонщик.
 Андерссон, Микаэль (велогонщик) (род. 1967) — шведский велогонщик.
 Андерссон, Микаэль (кёрлингист) (род. 1969) — шведский кёрлингист и тренер.
 Андерссон, Микаэль (футболист, 1959) (род. 1959) — шведский футболист и тренер (в т.ч. тренер ФК Мальмё).
 Андерссон, Микаэль (футболист, 1972) (род. 1972) — шведский футболист.
 Андерссон, Микаэль (хоккеист, 1959) (род. 1959) — шведский хоккеист, выступал на зимней Олимпиаде 1988.
 Андерссон, Микаэль (хоккеист, 1966) (род. 1966) — шведский хоккеист, выступал на зимней Олимпиаде 1998.
 Андерссон, Моника — шведская спортсменка, призёр чемпионатов мира по спортивному ориентированию.

Н 
 Андерссон, Никлас (род. 1971) — шведский хоккеист.
 Андерссон, Нильс Юхан (1821—1880) — шведский ботаник.
 Андерссон, Ниссе (род. 1941) — шведский футбольный тренер.

О 
 Андерссон, Ове (1938—2008) — шведский раллийный гонщик.

П 
 Андерссон, Памела (род. 1965) — шведская спортивная журналистка и телеведущая.
 Андерссон, Патрик (род. 1971) — шведский футболист.
 Андерссон, Петер (род. 1962) — шведский хоккеист.
 Андерссон, Петер (род. 1965) — шведский хоккеист.

Р 
 Андерссон, Расмус (род. 1996) — шведский хоккеист.
 Андерссон, Рихард (1851—1918) — шведский пианист и композитор.
 Андерссон, Роберт (1886—1972) — шведский ватерполист, пловец и прыгун в воду.
 Андерссон, Рой (род. 1943) — шведский кинорежиссёр.
 Андерссон, Рой (род. 1949) — шведский футболист.
 Андерссон, Руни Юхан (род. 1945) — норвежский художник-иллюстратор.
 Андерссон, Рэймон (род. 1963) — австралийский гребец-байдарочник.

С 
 
 Андерссон, Себастьян (род. 1991) — шведский футболист.
 Андерссон, Сигурд (1926—2009) — шведский лыжник.
 Андерссон, Стен (1923—2006) — министр иностранных дел Швеции (1985—1991).
 Андерссон, Стиг (1910—?) — шведский борец вольного стиля, чемпион Европы.
 Андерссон, Суне (1921—2002) — шведский футболист.

Т 
 Андерссон, Туре (1907—1976) — шведский борец вольного стиля, серебряный призёр Олимпийских игр.

У 
 Андерссон, Ульф (род. 1951) — шведский шахматист; гроссмейстер (1972).

Ф

Э 
 Андерссон, Элиас (род. 1996) — шведский футболист.
 Андерссон, Эльса (1897—1922) — первая шведская лётчица и парашютистка.
 Андерссон, Эрик (род. 1997) — шведский футболист.

Х 
 Андерссон, Харри (1913—1996) — шведский футболист.
 Андерссон, Харриет (род. 1932) — шведская актриса.
 Андерссон, Хуго (род. 1999) — шведский футболист.

Ю 
 
 Андерссон, Юнна (род. 1993) — шведская футболистка.
 Андерссон, Юхан (род. 1974) — шведский геймдизайнер.

Я 
 Андерссон, Якоб (род. 2002) — шведский футболист, полузащитник.
 Андерссон, Ялмар (1889—1971) — шведский легкоатлет, чемпион Олимпиады 1912 в командном первенстве в кроссе на 12 км, серебряный призёр в личном первенстве.
 Андерссон, Янне (род. 1962) — шведский футболист и тренер.

Прочее 
 Андерссон — небольшой ударный кратер в южной приполярной области на обратной стороне Луны.

См. также 
 Андерсон
 Андерсонс
 Андерсен